Тихомир Русланов Грозданов е български тенисист, състезател за Купа Дейвис. За отбора на България има четири победи и една загуба.

Роден е на 29 април 1987 във Варна в семейство на лекоатлети. Започва да тренира тенис на шестгодишна възраст. Негови треньори са баща му и брат му Кристиян.

През 2006 г. е шампион на двойки от държавното първенство в зала с Димо Толев, а през 2008 г. е победител на сингъл и на двойки с Йордан Кънев. За добрите си резултати е включен в отбора на България за Купа Дейвис.

През 2007 г. става шампион на смесени двойки на държавното първенство с Филипа Габровска, а през 2008 г. е шампион на сингъл и на двойки със Симеон Иванов.

Най-доброто му класиране на сингъл в международен турнир е победата на фючърса в Стара Загора през 2008 г. На двойки има седем спечелени турнира и четири пъти е финалист. През 2010 г. печели втората си титла на сингъл на фючърса „Пълдин Къп“ в Пловдив, на същия турнир е шампион и на двойки с Ивайло Трайков.

Класиране в ранглистата в края на годината

Финали

Титли на сингъл (2)

Загубени финали на сингъл (3)

Титли на двойки (9)

Загубени финали на двойки (4)

Източници 
 Статия в dnevnik.bg

Външни препратки 
 
 
  Списък с участия за Купа Дейвис

Български тенисисти
Родени във Варна